Hajmdal – bóg w mitologii nordyckiej
 Heimdall (gra komputerowa) – gra komputerowa z 1992 roku